Ина (Перник, 28. јул 1976) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Антонина Евгениева Димитрова.

Дискографија

Албуми 
 -{Супер момиче}- (1998)
 -{Зелено}- (1999)
 -{Забранено-позволено}- (2000)
 -{Пленено сърце}- (2002)

Спотови 

Рођени 1976.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи